Герасимович Борис Петрович — український радянський астроном, один з перших астрофізиків-теоретиків і фахівців в зоряній астрономії. Розстріляний під час сталінських репресій.
 Герасимович Вадим Анатолійович — український телеведучий.
 Герасимович Володимир Діонізійович — священик УГКЦ, письменник, перекладач, діяч товариства «Просвіта».
 Герасимович Ганна Юліанівна — українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Герасимович Гриць Юліанович — сотник УГА, начальник відділу інтендатури Державного секретаріату військових справ ЗУНР.
 Герасимович Дарія Миколаївна (1908—1991) — українська піаністка, педагог.
 Герасимович Денис Олександрович — волонтер, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Герасимович Ельвіра Петрівна (1925—2015) — білоруська театрознавиця й актриса.
 Герасимович Іван (1876—1942) — український педагог та громадський діяч, організатор українського учительства, сотник УГА.
 Герасимович Йосип Васильович (1894—1982) — радянський графік, кіноплакатист.
 Герасимович Микола — руський (український) правник у Галичині, громадський діяч.
 Герасимович Петро Сергійович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Герасимович Сильвестр — український галицький кооперативний та політичний діяч.

Інше 
 2126 Герасимович — астероїд головного поясу, названий на честь Бориса Герасимовича.

Див. також 
 Гарасимович

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ич